Az alábbi városokban található Hauptbahnhof nevű metróállomás:

Südtiroler Platz-Hauptbahnhof

Hauptbahnhof

Hauptbahnhof Nord
Hauptbahnhof Süd

Hauptbahnhof

Hauptbahnhof

Hauptbahnhof